Börsch-Supan ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Börsch-Supan (* 1954), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, seit 2011 Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik (München)
 Eva Börsch-Supan (1932–2022), deutsche Architektur- und Kunsthistorikerin
 Helmut Börsch-Supan (* 1933), deutscher Kunsthistoriker und Honorarprofessor an der FU Berlin